Вальтенхофен () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Верхний Алльгой. Население составляет 8873 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 59,82 км². Официальный код  —  09 7 80 143.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии